Хролено́к — восточно-славянская фамилия. Известные носители:
 Хроленок, Сергей Фёдорович (1925—1995) — советский учёный, специалист по истории золотопромышленности Сибири.
 Хроленок, Татьяна Николаевна (род. 1958) — советская актриса театра и кино.